Le burn-out autistique est une forme de burn-out particulière aux personnes avec des troubles du spectre de l'autisme, impliquant un épuisement chronique doublé d'une perte de fonctions et d'une tolérance réduite aux stimuli. Il survient notamment en raison des efforts demandés aux personnes autistes pour s'adapter à un environnement conçu selon des normes neurotypiques. Longtemps décrit uniquement par des personnes elles-mêmes autistes, la première description clinique du burn-out autistique dans la littérature scientifique est publiée en avril 2020.

Description 
D'après la description princeps de Raymaker et al., le burn-out autistique se distingue du syndrome d'épuisement professionnel classique et du syndrome de fatigue chronique par une série de caractéristiques : fatigue importante, perte de capacités, et tolérance réduite aux stimuli : 

Les personnes autistes interrogées déclarent que ce burn-out résulte de l'effort d'adaptation fourni pour s'adapter au monde neurotypique ; aussi, le burn-out autistique disparaît si la personne se soustrait aux sources de stress.
D'après Gill Barton, le burn-out autistique est fréquemment confondu avec la « régression » dans l'autisme.

Histoire 
La première description du burn-out autistique dans la littérature médicale, en 2020, s'appuie sur un corpus de 19 ressources web et de 19 interviews.

Il avait été décrit antérieurement par des personnes elles-mêmes autistes, par exemple dans des témoignages, articles de presse, sur des sites web d'associations, et dans des guides d'auto-soutien, expliquant que les personnes autistes expérimentant ce burn-out sont fréquemment diagnostiquées avec une dépression, des attaques de panique, un trouble des conduites ou un trouble bipolaire. D'après le sociologue Steven K. Kapp, en 2006 puis en 2018, l'association AASPIRE a obtenu des fonds de recherches sur ce type de burn-out.

Références

Annexes

Vidéographie

Bibliographie 
 

Autisme
Syndrome en psychologie ou en psychiatrie
Médecine du travail